Antoni Zdravkov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, difensore
 Georgi Zdravkov Sărmov – calciatore bulgaro, centrocampista
 Radoslav Zdravkov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, centrocampista
 Zdravko Zdravkov – ex calciatore bulgaro, portiere